Potyczki w Tawusz (2012)
 Potyczki w Tawusz (2020)